Jean-Baptiste est un nom propre composé qui peut désigner :

Prénom
Jean-Baptiste est un prénom masculin. C'est le prénom composé masculin le plus répandu en France.

Patronyme 

 Ernst Jean-Baptiste (1956-), joueur et entraîneur de football haïtien ;
 Henry Jean-Baptiste (1933-2018), haut fonctionnaire et homme politique français originaire de la Martinique, ancien député de Mayotte ;
 Lucien Jean-Baptiste (1964-), acteur et réalisateur français originaire de la Martinique ; 
 Marianne Jean-Baptiste (1967-), actrice anglaise d'ascendance antiguaise et saint-lucienne.

Saints chrétiens

Autres personnages portant ce prénom 
Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement pour les prénoms : 
 Jean-Baptiste, 
 Giovanni Battista,
 Giambattista,
Soane Patita (en wallisien)

Notes et références

Patronyme martiniquais
Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom français